Bacevičius ist der Familienname folgender Personen:

 Vaidotas Bacevičius (* 1975), litauischer Politiker
 Vincas Bacevičius (1875–1952), litauischer Musikpädagoge, Pianist, Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Basevičius